Sejm Korony Królestwa Polskiego 
 Sejm walny I Rzeczypospolitej (1454-1793)
 Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego